Engadin Skimarathon är ett långlopp inom längdskidåkningen. Det körs årligen utanför i Schweiz, i Övre Engadin-dalen, mellan Maloja och S-chanf. Det körs andra söndagen i mars. Loppet lockar årligen cirka 11 000–13 000 åkare.

Loppet hade premiär 1969, och ingår i Worldloppet sedan Worldloppet grundades.

Vinnare

Refeenser

Noter

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Graubünden
Långlopp
Längdskidåkning i Schweiz
Internationella sportevenemang i Schweiz
Söndag
Återkommande sportevenemang i mars
Återkommande sportevenemang med premiär 1969